Orest Nestor Jarosławowycz Maciuk, ukr. О́рест-Не́стор Яросла́вович Мацю́к (ur. 24 czerwca 1932 w Truskawcu — zm. 17 lipca 1999 we Lwowie) – ukraiński historyk, archiwista, znawca filigranów. 

Profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Odnalazł dokumenty, potwierdzające tezę, świadczącą o prawdziwości napisu na grobie Iwana Fedorowicza o tym, że ten nie był pierwszym drukarzem ruskim, a tylko "drukarnie zaniedbałe odnowił".

Wydane po polsku 
 Zamki i twierdze Ukrainy Zachodniej, wędrówki historyczne, Lwów - Centrum Europy, 2008,

Prace naukowe 
 Запаско Я., Мацюк О. Стасенко В. Початки українського друкарства. Львів, 2000. 222 с.
 Мацюк О. Замки і фортеці Західної України (історичні мандрівки), 1997, 2005 та 2009
 Мацюк О. Історія українського паперу. — Київ, 1994.
 Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983. 175 с.
 Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. — Київ, 1974.
 Мацюк О. Новые документы о типографе С. Соболе // Фёдоровские чтения, 1973. М., 1976.
 Мацюк О. Твердині Рогатинщини // збірка матеріалів конференції «Рогатинська Земля: історія та сучасність», Рогатин, 1999 р.

Ukraińscy historycy
Wykładowcy Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
Ludzie urodzeni w Truskawcu
Urodzeni w 1932
Zmarli w 1999
Pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
Zasłużeni Pracownicy Kultury Ukrainy